

Населені пункти та їхні частини
 Мурованець — село в гміні Біле Блота Бидґозького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Мурованець — село в гміні Сулеюв Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Мурованець — село в гміні Баранув Ґродзиського повіту Мазовецького воєводства
 Мурованець — село в гміні Щитники Каліського повіту Великопольського воєводства
 Мурованець — частина міста Новий Сонч в Малопольському воєводстві
 Мурованець — частина міста Закопане в Татранському повіті Малопольського воєводства
 Мурованець — частина села Ґрабішице-Середні в гміні Лешна Любанського повіту Нижньосілезького воєводства
 Мурованець — частина села Ґромадзиці в гміні Чарножили Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Мурованець — частина села Ладзін у гміні Паєнчно Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства
 Мурованець — частина села Масловіце в гміні Велюнь Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Мурованець — частина села Вежхляс у гміні Вешхляс Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Мурованець — частина села Ніжна-Лонка в гміні Мейсце-П'ястове Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Мурованець — частина села Чернікув-Карський в гміні Опатув Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Мурованець — частина села Домбе в гміні Влощова Влощовського повіту Свентокшиського воєводства
 Мурованець — частина села Седльце в гміні Хенцини Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Мурованець — частина села Юзефіна в гміні Козьмінек Каліського повіту Великопольського воєводства
 Мурованець — осада в гміні Кемпіце Слупського повіту Поморського воєводства
 Мурованець — лісова осада в гміні Ґлувчице Слупського повіту Поморського воєводства

Примітки